Heymann ist ein deutscher Vor- und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Heymann Steinthal (Chajim, Heinemann, Hermann oder Heinrich; 1823–1899), deutscher Philologe und Philosoph

Familienname 
 Andreas Heymann (* 1966), deutsch-französischer Biathlet
 Annette Heymann (* 1967), deutsche Volleyballspielerin
 Aribert Heymann (1898–1946), deutscher Hockeyspieler
 Arnold Heymann (1870–1950), österreichischer Architekt
 Bernhard Heymann (1861–1933), deutscher Chemiker
 Berthold Heymann (1870–1939), deutscher Landespolitiker (Württemberg) (SPD)
 Birger Heymann (1943–2012), deutscher Komponist und Musiker
 Bruno Heymann (1871–1943), deutscher Arzt und Hygieniker

 Carsten Heymann (* 1972), deutscher Biathlet
 Dietrich von Heymann (1935–2022), deutscher Theologe, Religionspädagoge und Heilpraktiker
 Dorothea Heymann-Reder (* 1963), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Emil Heymann (1878–1936), deutscher Neurochirurg

 Ernst Heymann (1870–1946), deutscher Jurist
 Friedel Heymann (1919–1945), deutscher Leutnant und Verbrechensopfer

 Fritz Heymann (1897–1944), deutscher Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Georg Heymann (1885–1964), deutscher Jurist
 Götz Heymann (* 1935), deutscher Szenenbildner und Filmarchitekt
 Günther Heymann (1917–2014), deutscher Immunologe und Mediziner
 Hans Werner Heymann (* 1946), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hella-Hilde Heymann (1885–1985), deutsch-amerikanische Fotografin, Malerin und Bildhauerin, siehe Lette Valeska 
 Helma Heymann (* 1937), deutschsprachige Schriftstellerin für Kinder und Jugendliteratur
 Holger Heymann (* 1977), deutscher Politiker (SPD)
 Hugo Heymann (1881–1938), deutscher Jurist, Unternehmer und mutmaßlich NS-Opfer
 Imke Heymann (* 1973), deutsche Politikerin (CDU), Bürgermeisterin von Ennepetal
 Isaac Heymann (Isaak Heymann, genannt der Gnesener Chasan; 1829–1906), niederländischer Chasan 
 Jakob Heymann (* 1987), deutscher Sänger, Liedermacher und Kabarettist
 Jenny Heymann (1890–1996), deutsche Pädagogin

 Klaus Heymann (* 1936), deutscher Unternehmer (Naxos)
 Lida Gustava Heymann (1868–1943), deutsche Frauenrechtlerin
 Margarete Heymann (1899–1990), deutsche Keramik-Künstlerin
 Marianne Ahlfeld-Heymann (1905–2003), deutsch-israelische Holzbildhauerin
 Matthias Heymann (* 1961), deutscher Technik-, Wissenschafts- und Umwelthistoriker
 Mendel Heymann (1683–1766), Sofer, Gemeindeschreiber und Primarschullehrer in Dessau
 Michael Heymann (* 1939), deutscher Schlagersänger und Radiomoderator in der DDR
 Moritz Heymann (1870–1937?), deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge
 Moritz Heymann (Mediziner) (1828–1870), deutscher Augenarzt
 Paul Heims-Heymann (1849–1931), deutscher Mediziner
 Philip Heymann (1932–2021), US-amerikanischer Jurist; stellvertretender US Attorney General
 Robert Heymann (1879–1946), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Rudolf Heymann (1874–1947), deutscher Richter
 Sabine Heymann (* 1951), deutsche Kulturjournalistin, Theaterkritikerin und Übersetzerin
 Sebastian Heymann (* 1998), deutscher Handballspieler
 Stefan Heymann (1896–1967), deutscher Kommunist, Redakteur, Botschafter der DDR und Hochschullehrer
 Theodor Heymann (1853–1936), deutscher Unternehmer und konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Tomer Heymann (* 1970), israelischer Filmregisseur
 Veit Heymann (1592–1651), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Victor Heymann (1842–1926), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Braunschweig)
 Volker Heymann (* 1960), deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Walter Heymann (1882–1915), deutscher Dichter
 Werner Richard Heymann (1896–1961), deutscher Komponist und Dirigent

Siehe auch 
 Heymann Motor Vehicle and Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Haymann
 Heimann
 Heumann
 Heyman

Weblinks 
 Heymann bei namenforschung.net

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname